Мише́ль Клэр Ра́йан (; ) — английская актриса.

Биография 
Мишель Клэр Райан родилась 22 апреля 1984 года в Энфилде, Лондон. Отец — сотрудник пожарной службы, мать — работник медицинской клиники. Окончила школу Чейз Коммьюнити.

В 2000 году она дебютировала на телевидении. С 2000 по 2005 год снималась в мыльной опере «Жители Ист-Энда». В 2005 году Мишель сыграла роль Тиффани в пьесе «Кто такой папа?» Главного королевского театра Лондона. В 2007 году играла в сериалах «Джекилл» и «Биобаба». В 2009 году снялась в эпизоде сериала «Доктор Кто».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актрисы